Варданян, Ани:
 ANIVAR (настоящее имя Ани Варданян, род. 1996) — российская певица, видеоблогер.
  (род. 1991) — армянская фигуристка, призёр чемпионатов Армении.